Мубарек Герай — крымский нурэддин в 1632—1635 годах.
 Мубарек Герай — крымский нурэддин в 1631—1632 годах.
 Мубарек Герай — крымский царевич, сын Менгли I Гирея.